Абу Исхак Ибрахим ибн Хафаджа аль-Андалуси, известный как Ибн Хафаджа (; 1058 или 1060 — 25 июня 1138 или 1139) — арабский поэт из мусульманской Испании (аль-Андалус).

Биография 
Родился в Альсире около Валенсии, где прожил первую половину своей жизни. Жил в период правления династии Альморавидов. Происходил из богатой семьи, имевшей арабо-берберские корни. Входил в окружение Ибн Тифилвита, губернатора Сарагосы. При жизни был очень известен у себя на родине.

Когда в 1118 году Валенсия была взята испанцами, уехал в Северную Африку, где жил в собственном имении и продолжал занятия поэзией. Никогда не был женат.

Большинство стихов Ибн Хафаджи представляют собой либо воспевание красоты природы, либо панегирики, несмотря на то, что он никогда не искал себе богатых покровителей, поскольку не нуждался в деньгах. Одним из самых известных его панегириков является посвящение Юсуфу ибн Ташфину, который начал отвоевание области Валенсии у испанцев в начале 1100-х годов. Язык его поэзии считается простым и вместе с тем — одним из самых оригинальных среди арабских поэтов. Три его стихотворения были положены на музыку композитором Мохаммедом Фарузом.

Примечания

Литература 

 Arthur Wormhoudt (ed.), The Diwan of Abu Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Abu Al-Fath Ibn Khafaja, Oskaloosa, Ia.: William Penn College, 1987, ISBN 978-0-916358-39-6
 Arie Schippers "Ibn Khafaja (1058-1139) in Morocco. Analysis of a laudatory poem addressed to a member of the Almoravid clan," in: Otto Zwartjes e.a. (ed.) Poetry, Politics and Polemics: Cultural Transfer Between the Iberian Peninsula and North Africa, Amsterdam: Rodopi, 1996, ISBN 90-420-0105-4 (pp. 13–34)
 Magda M. Al-Nowaihi, The Poetry of Ibn Khafajah A Literary Analysis, (Rev. version of the author's thesis, Harvard, 1987), Leiden: Brill, 1993 ISBN 978-90-04-09660-8
 Burgel, J. C., "Man, Nature and Cosmos as Intertwining Elements in the Poetry of Ibn Khafāja," in: Journal of Arabic literature; vol. 14, 1983 (p. 31)
 Hamdane Hadjadji and André Miquel, Ibn Khafaja l’Andalou, L’amant de la nature, Paris: El-Ouns,  2002
 Abd al-Rahman Janair, Ibn Khafaja l-Andalusi, Beirut: Dar al-Afaq, 1980
 Gallega Ortega, Teófilo. «Ibn Jafāŷa», dins Lirola Delgado, Jorge (ed.). Biblioteca de al-Andalus. De Ibn al-Dabbāg a Ibn Kurz. Almeria : Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2004, pp. 547–564. ISBN 84-934026-1-3 (vol. 3). 
 Ibn Khafaja, Ibrahim ibn Abi l-Fath. Jardí ebri. Tria del divan. Barcelona : Edicions 62, 2007. ISBN 978-84-297-6065-1.
 Lachica Garrido, Margarita. «Poetas árabes del País Valenciano». Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 9 (1992-1993), pp. 17–37. ISSN 0212-2480. 
 Rubiera Mata, María Jesús. Literatura hispanoárabe. Madrid: Mapfre, 1992. Edició digital Madrid : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001, pp. 100–104.
 Schoppers, Arie. «Manierismo e individualidad: la poesía de Ibn Jafaŷa (1058-1139), Moisés Ibn 'Ezra (1055-1138) y Yehudá ha-Leví», dins J. Targarona Borrás, J.; Sáenz-Badillos, A. (eds.). Poesía hebrea en al -Andalus. Granada: Universidad, 2003, pp. 173–185. ISBN 978-84-338-2970-2. 

Поэты Андалусии
Панегиристы